Le théâtre antique peut désigner :
 le théâtre de l'Égypte antique ; 
 le théâtre grec antique ;
 le théâtre romain antique.